Robert Woodhouse ist der Name folgender Personen:

* Robert Woodhouse (Mathematiker) (1773–1827), britischer Mathematiker
 Robert Woodhouse (Schwimmer) (* 1966), australischer Schwimmer